Юя Кубо (久保 裕也, Кубо Yūya?; 24 декабря 1993) — японский футболист, нападающий американского клуба «Цинциннати». Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В возрасте шести лет Юя Кубо начал играть в футбол за клуб «Ямагути», который базируется в его родном городе Ямагути.

В 2009 году, в возрасте пятнадцати лет, когда Кубо был ещё учеником средней школы, он начал играть за юношескую команду клуба «Киото Санга», составленную из игроков до 18 лет. В августе 2010 года, в возрасте шестнадцати лет, он был привлечён к основному составу.

Следующий сезон 2011/12 Кубо отыграл, в основном, за первую команду, забив при этом 13 мячей в 33 матчах. Он стал ключевой фигурой в «Киото Санга», который в 2011 году впервые вышел в финал Кубка Императора, где проиграл «Токио» со счётом 2:4.

В сезоне 2012/13 «Киото Санга» объявил о подписании контракта с Кубо в качестве игрока основного состава.

18 июня 2013 года «Киото Санга» объявил о переходе Кубо в швейцарский клуб «Янг Бойз». Свой первый матч в швейцарской Суперлиге он провёл 13 июля, выйдя на замену в матче открытия против «Сиона». 28 июля 2013 года, выйдя на замену в своём третьем матче в швейцарском чемпионате против «Туна», Кубо забил два гола и сделал одну голевую передачу, тем самым обеспечив победу со счётом 3:2.

25 января 2017 года Кубо перешёл в бельгийский «Гент» за 3,5 млн евро. В августе 2018 года Кубо на правах аренды присоединился к «Нюрнбергу».

9 января 2020 года Кубо перешёл в клуб MLS «Цинциннати», подписав контракт по правилу назначенного игрока. В американской лиге дебютировал 1 марта в матче стартового тура сезона 2020 против «Нью-Йорк Ред Буллз». 7 марта в матче против «Атланты Юнайтед» забил свой первый гол за «Цинциннати».

Международная карьера 
Кубо принимал участие в юношеских (до 16 лет и до 19 лет) и молодёжной (до 23 лет) сборных командах Японии. Впервые вызов в национальную сборную Кубо получил в феврале 2012 года на товарищеский матч против сборной Исландии, однако участия в игре не принял.

11 ноября 2016 года в матче против сборной Омана состоялся его полноценный международный дебют за сборную Японии.

В январе 2016 года Кубо в составе молодёжной сборной Японии выиграл Чемпионат Азии среди молодёжных команд, обыграв в финале сверстников из Кореи со счётом 3:2.

Победа в молодёжном чемпионате Азии позволила сборной Японии принять участие в футбольном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, однако Кубо не был включён в заявку.

Достижения 
 «Киото Санга»
 Финалист Кубка Императора: 2011
 Молодёжная борная Японии (до 23 лет)
 Победитель Чемпионата Азии среди молодёжных команд: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Цинциннати»